Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1956 te Melbourne.

Mannen 
De 10 deelnemende landen waren verdeeld over 3 groepen:
 Groep A: Australië, Joegoslavië, Roemenië en USSR.
 Groep B: Groot-Brittannië, Hongarije en Verenigde Staten.
 Groep C: Duitsland, Italië en Singapore. Duitsland werd vertegenwoordigd door West-Duitsland.
De beste 2 landen van iedere groep gingen naar de finale ronde, de overige landen speelden voor de plaatsen 7 t/m 10.
De wedstrijden duurden 2 perioden van 7 minuten.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Finale ronde

Groep plaats 1/6 

Eindstand groep plaats 1/6

Groep plaats 7/10 

Eindstand groep plaats 7/10

Eindrangschikking

Externe link 
 Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1956

Waterpolo
1956
Olympische Spelen